Grzegorz Motyka – polski historyk
 Grzegorz Motyka – polski piłkarz

en:Grzegorz Motyka